Tricostus ist ein römisches Cognomen, das ein wichtiger Zweig (stirps) der gens Verginia trug. Die stirps Tricosta stellte im 5. Jahrhundert v. Chr. elf (mutmaßliche) Konsuln:

Opiter Verginius Tricostus 502 v. Chr.
Titus Verginius Tricostus Caelimontanus 496 v. Chr.
Aulus Verginius Tricostus Caelimontanus 494 v. Chr.
Proculus Verginius Tricostus Rutilus 486 v. Chr.
Titus Verginius Tricostus Rutilus 479 v. Chr.
Opiter Verginius Tricostus Esquilinus 478 v. Chr.
Aulus Verginius Tricostus Rutilus 476 v. Chr.
Aulus Verginius (Tricostus) Caelimontanus 469 v. Chr.
Spurius Verginius Tricostus Caelimontanus 456 v. Chr.
Titus Verginius Tricostus Caelimontanus 448 v. Chr.
Lucius Verginius Tricostus 435 v. Chr.

Außerdem zwei Militärtribune mit konsularischer Gewalt:

Lucius Verginius Tricostus Esquilinus 402 v. Chr.
Lucius Verginius Tricostus 389 v. Chr.

Stammtafeln 
Die folgenden Stammtafeln erarbeitete Friedrich Münzer.

Literatur 
Hans Gundel: Verginius (11–23) in: RE VIII A, 2. 1518 f.

Römischer Personenname
!